Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 850 dans le monde.

 RS-850 au Brésil
 Route 850 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 850 en France